ARR — аббревиатура, которая может означать:
 Фраза All rights reserved (в авторском праве)
 Andøya Rocket Range
 Address Range Registers
 Estimated time of arrival
 Analizator Równań Różniczkowych — польский аналоговый компьютер
 Accounting Rate of Return